Iran wystartował po raz pierwszy na letnich IO w 1900 roku na igrzyskach w Paryżu. Następny start miał miejsce 48 lat później na igrzyskach w Londynie i od tamtej pory Iran wystartował na wszystkich letnich igrzyskach, oprócz igrzysk w Moskwie w 1980 r. i igrzysk w Los Angeles w 1984 roku. Najwięcej złotych medali (4) reprezentacja Iranu zdobyła na igrzyskach w Londynie w 2012 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!